Nograles ist der Familienname folgender Personen:

 Karlo Nograles (* 1976), philippinischer Politiker
 Prospero Nograles (1947–2019), philippinischer Politiker